Кеноша ():
 Кеноша (округ) — округ в Висконсине, США.
 Кеноша (Висконсин) — город в Висконсине, административный центр одноимённого округа.
  — перевал в Колорадо, США.